Флаг муниципального образования посёлок Берёзовка Берёзовского муниципального района Красноярского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 ноября 2007 года решением Берёзовского поселкового Совета № 21−13 и 11 апреля 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4002.

Флаг составлен на основании герба посёлка Берёзовка по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, географические и другие особенности посёлка.

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, несущее посередине голубую вертикальную полосу в  ширины полотнища; на фоне полосы изображены пара скрещённых жёлтых пик (пересекающих границы полосы), жёлтый трёхлистный крест (над пиками) и серебряная папаха с красным верхом (ниже пик), по сторонам от полосы, посередине белых участков полотнища изображены зелёные берёзовые серёжки с листом».

Обоснование символики 
Началом становления посёлка Берёзовка послужили первые заимки казаков, которые начали распахивать эти земли в XVII веке. На флаге поселения скрещённые пики и папаха символически отражают основателей села, покорителей Сибири — казаков.

В 1639 году был основан Введенский мужской монастырь, после чего поселение получило статус села с именем Берёзовское. На флаге поселения это символически отражено берестяным полем с берёзовыми листками и серёжками на нём и золотым трилистным крестом (символом православия, духовности).

В 1741 году через село началось строительство Московского тракта. Голубая полоса флага поселения — аллегория этого тракта, а также символ великой русской реки Енисей, протекающей по землям посёлка.

Белый цвет — символ чистоты, совершенства, искренности и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет — символизирует богатство, стабильность, уважение, интеллект.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты.

Зелёный цвет — символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Примечания 

Флаги с изображением копья
Флаги с изображением берёзовых листьев